Il existe plusieurs Charles de Bourgogne :
Charles de Bourgogne (1414-1464), comte de Nevers et de Rethel
Charles le Téméraire (1433-1477), duc de Bourgogne